«Водные пути и шоссейные дороги» () — российский ежемесячный журнал (сборник), издававшийся в городе Санкт-Петербург.

Издание было посвящено развитию сети водных путей и шоссейных дорог империи, а также их улучшению, содержанию и эксплуатации.

История 
Издателем и учредителем этого печатного периодического издания было Управление внутренних водных путей и шоссейных дорог.

Журнал издавался с 1913 года по 1917 год. В 1913 году, 9 номеров — № 1 (15.I) — № 9 (15.XII), с 1914 года по 1916 год по 12 номеров в год. Цена выпуска, одного журнала, в 1913 году — 50 копеек. Подписная цена, на 1914 год, на:
 год, с доставкой и пересылкой — 6 рублей;
 полгода — три рубля 50 копеек;
 один месяц — 60 копеек.

В сборнике «Водные пути и шоссейные дороги» помещались статьи о:
 гидрологии;
 процессах сформирования озёр, речных русел и другом;
 водных путях на территории Руси (России);
 сведениях о мостах на водных путях Российской Империи;
 инженерных работах на водных путях и дорожных работах в России и за её рубежами;
 развитие судоходства России и за её рубежами;
 экономики речных путей и шоссейных дорог России;
 проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог и сооружений на них;
 другом.

Редактор:
 В. М. Лохтин, действительный статский советник, действительный член Казанского губернского статистического комитета;
 № 7, за 1915 год — Д. К. Егоров.

Примечания

Ссылки 
 Сайт бооксите «Водные пути и шоссейные дороги». 
 «Водные пути и шоссейные дороги», № 7, 15 июля 1914 года.
 Сайт Электронное научное (ЭНИ) «Периодика», «Водные пути и шоссейные дороги». 

Ежемесячные журналы Российской империи
Печатные издания, возникшие в 1913 году
Ведомственные журналы Российской империи
Печатные издания, закрытые в 1917 году
Закрывшиеся журналы Санкт-Петербурга